Haujobb bezeichnet:

 falsche Übersetzung des Wortes „Skinjob“ („Hautjob“) aus dem Film Blade Runner als abwertender Begriff für einen „Replikanten“
 Haujobb (Band), Musikprojekt aus dem Elektro-Umfeld, das sich nach dem Filmbegriff benannte
 Haujobb (Demogruppe), Gruppe der Demoszene, die sich nach der Band benannte